Jelagin () ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Elagin (Dichter) (1918–1987), russischer Dichter und Emigrant
 Iwan Jelagin (1725–1794), russischer Historiker und Dichter, inoffizieller Sekretär Katharinas der Großen
 Iwan Fomitsch Jelagin (1709–1766), russischer Marine-Offizier und Forschungsreisender
 Juri Borissowitsch Jelagin (1910–1987), russischer Musiker und Schriftsteller

Siehe auch

 Jelagin-Insel, St. Petersburg
 Jelagin-Palast, St. Petersburg

en:Yelagin
ru:Елагин